Didier Auriol (* 18. August 1958 in Montpellier) ist ein französischer Rallyefahrer.

Karriere 
Im Alter von 21 Jahren begann Didier Auriol mit einem alten Simca 1000 Rallyes zu fahren. Er fuhr zwei Jahre mit dem Simca, dann besorgte er sich einen Renault 5 Turbo. Mit diesem Auto fuhr er in der französischen Rallye-Meisterschaft. Im Jahre 1986 finanzierte ihm ein MG-Händler einen Metro 6 R4. Mit diesem Auto gewann er seine erste Rallye in der französischen Rallye-Meisterschaft. 1987 und 1988 gewann er die Nationale-Meisterschaft mit einem Ford Sierra RS Cosworth.

Auriol gewann den ersten Weltmeisterschaftslauf in Frankreich (Rallye Korsika) 1988, ebenfalls mit einem Ford Sierra RS Cosworth. Für 1989 bekam Auriol einen Platz im Lancia-Team, für das er vier Jahre fuhr. 1990 wurde er Vize-Weltmeister mit dem Lancia Delta Integrale 16V.

Im Kampf um den Weltmeistertitel 1994 setzte sich Didier Auriol gegen Carlos Sainz (Subaru) und Teamkollege Juha Kankkunen mit einem Toyota Celica Turbo 4WD durch. 1995 wurde das Toyota-Team von der Weltmeisterschaft wegen illegaler Turbolader ausgeschlossen. Auriol fuhr nur noch sporadisch in der Rallye-WM. Im Jahre 1999 bestritt er nochmals eine ganze Rallye-Saison mit Toyota. Mit dem Corolla WRC belegte er den dritten Rang im Gesamtklassement. Bei der Rallye Monte Carlo 2005 verabschiedete sich Auriol endgültig von der WRC.

Mit vier Siegen beim Race of Champions der Jahre 1993, 1994, 1996 und 1999 gehört Auriol zu den erfolgreichsten Teilnehmern dieser Veranstaltung.

Statistik

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC

Sonstiges 
Didier Auriol war nicht verwandt mit dem mehrfachen Rallye-Dakar-Sieger Hubert Auriol.

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Franzose
Geboren 1958
Mann
Rallyefahrer (Frankreich)